Вале́рий Григо́рьевич Артюхо́в (род. 15 июня 1941, станица Новопокровское, Краснодарский край) — советский и российский , доктор биологических наук (1987), профессор (1988), декан биолого-почвенного факультета и заведующий кафедрой биофизики и биотехнологии Воронежского государственного университета; Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1995).

Биография 
Родился 15 июня 1941, станица Новопокровское, Краснодарский край.

Образование 

 1965 год — окончил биолого-почвенный факультет Воронежского государственного университета.

Научная степень 

 1970 год — защитил кандидатскую диссертацию;
 1987 год — защитил докторскую диссертацию.

Научные звания 

1995 год — действительный член Нью-Йоркской академии наук;
 1995 год  — действительный член Российской академии наук и искусств.

Работа 

 с 1965 года — преподаёт на кафедре биофизики и биотехнологии университета (с 1973 — доцент, с 1988 — профессор, с 1984 года — заведующий кафедрой).
 с 1986 года — декан биолого-почвенного факультета университета.
 Главный  журнала «Вестник ВГУ: Серия Химия. Биология. Фармация»; 
 Председатель регионального отделения Общества биотехнологов России.

Научная деятельность 
Область научных интересов — исследование закономерностей функционирования белковых систем, надмолекулярных комплексов (биомембран) и клеток в условиях различного микроокружения.

Создал научно-педагогическую школу в области биофизики и биохимии: «Закономерности функционирования сложных (олигомерных) белковых систем в условиях различного микроокружения», которой разносторонне изучены закономерности, особенности и кинетика УФ-индуцированных структурных и функциональных изменений ацетилхолинэстеразы, гемоглобина, цитохрома С, каталазы, лактатдегидрогеназы, супероксиддисмутазы, пероксидазы, белков системы комплемента в условиях различного микроокружения. Разработаны математические модели процессов оксигенации интактного и модифицированного УФ-излучением гемоглобина человека в присутствии оксидов углерода и азота. Исследованы физико-химические основы процессов модификации структурно-функционального состояния иммунокомпетентных клеток человека в условиях УФ-облучения, генерации активных форм кислорода и в присутствии иммуномодуляторов.

Подготовил 1 доктора и 14 кандидатов наук.

Автор более 650 научных работ, в том числе 6 монографий.

Избранные труды 
Источники — Электронный каталог ЗНБ ВГУ, Справочник «Биофизики России», [www.famous-scientists.ru/10624 Энциклопедия «Известные ученые»]

Награды и признание 
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1995)
 включён в число 5000 выдающихся людей мира (Американский биографический институт, 1996)
 включён в число 2000 выдающихся людей XX века (Международный биографический центр; Кембридж, Англия, 1997)
 премия «Золотой фонд Воронежской области» в номинации «Образование» (2001; учреждена Общественной палатой при областной администрации)
 Орден Почёта (2002)
 премия администрации Воронежской области (2002) — за создание учебника «Биохимия»
 почётный знак «За заслуги перед Воронежским государственным университетом» (2006)
 почётное звание «Заслуженный работник Воронежского государственного университета» (2007)
 премия администрации Воронежской области (2010) — за создание учебника «Биофизика»

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Воронежского государственного университета
Преподаватели Воронежского государственного университета
Главные редакторы России
Авторы учебников по биологии